Ранчо Чико има више значења:

 Ранчо Чико (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Чико (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ранчо Чико (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ранчо Чико (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Чико (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ранчо Чико (Тепеапулко), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Чико (Косолапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Чико, Лос Наранхос (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Чико (Јевалтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Чико (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ранчо Чико (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ранчо Чико (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ранчо Чико (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ранчо Чико (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Чико (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Чико (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Чико (Рафаел Лусио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Чико (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Чико (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Чико, Салитриљос Сегундо (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику